La sigla BW puede referirse a:
 Almacén de datos, del inglés data warehouse.
 Clima Árido, en la Clasificación climática de Köppen, BW, el que se subdivide en: 
  BWh - Árido cálido; y,
  BWk - Árido frío

Siglas